Лозовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Лозовское сельское поселение — входит в Ровеньский район, Белгородская область
 Лозовское сельское поселение — входит в Чаплыгинский район, Липецкая область
 Лозовское сельское поселение — входит в Сергиево-Посадский район, Московская область
 Лозовское сельское поселение — входит в Баганский район, Новосибирская область